

Cinema 
 Valencia – film del 1926 diretto da Dimitri Buchowetzki
 Valencia – film del 1927 diretto da Jaap Speyer
 Valencia – film del 1957 diretto da Juan de Orduña con Sara Montiel
 Valencia – documentario del 1969 diretto da José López Clemente

Geografia 
 Colombia
 Valencia – comune del dipartimento di Córdoba
 Filippine
 Valencia – città componente della provincia di Bukidnon
 Valencia – municipalità della provincia di Bohol
 Valencia – municipalità della provincia di Negros Oriental
 Nueva Valencia – municipalità della provincia di Guimaras
 Spagna
 Valencia – capoluogo della provincia di Valencia
 Valencia – comarcia della Comunità Valenciana
 Valencia de Alcántara – comune della provincia di Cáceres
 Valencia de Don Juan – comune della provincia di León
 Valencia de las Torres – comune della provincia di Badajoz
 Valencia del Mombuey – comune della provincia di Badajoz
 Valencia del Ventoso – comune della provincia di Badajoz
 Stati Uniti d'America
 Valencia – comunità della contea di Los Angeles, California
 Valencia – quartiere di Santa Clarita, California
 Valencia – census-designated place della contea di Valencia, Nuovo Messico
 Valencia – borough della contea di Butler, Pennsylvania
 Venezuela
 Valencia – capitale dello stato di Carabobo

Musica
 Valencia – gruppo musicale statunitense

Sport 
 Valencia Club de Fútbol – società calcistica spagnola
 Luis Antonio Valencia – calciatore ecuadoriano

Storia 
 Regno di Valencia – regno spagnolo esistito dal XIII al XVIII secolo

Zoologia 
 Valencia – un genere di pesci appartenente all'ordine dei Cyprinodontiformes

Altro 
 Valencia – famiglia

Pagine correlate 
 Diocesi di Valenza
 Radio Klara